Concepción del Norte kan syfta på:

Honduras 

 Concepción del Norte (kommun), Departamento de Santa Bárbara, 
 Concepción del Norte (ort), Departamento de Santa Bárbara,